El término sutura (del latín sutūra, coser) puede referirse, en esta enciclopedia:

En la botánica
 a una sutura, la línea de unión de las dos valvas de un fruto o de una legumbre, y por donde este se abre a la madurez.

En la medicina
a un punto quirúrgico, una intervención médica en la cual se junta las heridas de la piel, de los órganos internos, de los tejidos vasculares y de cualquier otro tejido después de haber sido severamente dañados o separados;

En la anatomía
a las suturas del cráneo, las articulaciones fibrosas a modo de sierra, que unen los distintos huesos del cráneo de los animales vertebrados (incluido, por supuesto, el ser humano).

Referencias